

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Kozia - część wsi Żałe w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Brzuze
 Kozia - przysiółek wsi Ostrów w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ostrów
 Kozia – część wsi Chwarzno w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Stara Kiszewa

Zobacz też 
 Kozia Góra
 Kozia Wieś
 Kozia Wola, Kozia Wólka
 Jaskinia Kozia